Der Fußball-Club Gottmadingen war ein Fußballverein aus der südbadischen Gemeinde Gottmadingen im Landkreis Konstanz. Der Verein spielte von 1967 bis 1974 in der Schwarzwald-Bodenseeliga, 1974/75 und 1977/78 in der 1. Amateurliga Südbaden, der damals dritthöchsten Spielklasse. Größter Erfolg in der Vereinsgeschichte war das Erreichen des Halbfinales um die Deutsche Amateurmeisterschaft 1971.

1992 fusionierte der Verein mit dem FC Bietingen zum SC Gottmadingen-Bietingen.

Geschichte 
Im Frühjahr 1908 wurde der Verein als FC Badenia Gottmadingen gegründet. 1920 erfolgte zunächst eine Fusion mit dem Turnverein zur Sportvereinigung Gottmadingen, die bereits 1924 im Rahmen der reinlichen Scheidung wieder aufgelöst wurde.

Während des Zweiten Weltkriegs beteiligte sich Gottmadingen an der Kriegsspielgemeinschaft mit dem FC Singen 04 und dem Reichsbahn SV Singen. Mit Kriegsende kam auch in Gottmadingen der Spielbetrieb zum Erliegen.

Am 25. April 1946 wurde zusammen mit den Mitgliedern des Turnverein Gottmadingen die Sportvereinigung Gottmadingen (SV Gottmadingen) gegründet, die in der zweitklassigen Landesliga Südbaden-Ost spielte. Seit dem 12. Januar 1951 gingen beide Vereine wieder getrennte Wege, und die Fußballer traten fortan als FC 08 Gottmadingen an.

Nachdem der Verein 1964 in die A-Klasse absteigen musste, gelang ihm bis 1967 der Durchmarsch in die dritthöchste Spielklasse, der Schwarzwald-Bodenseeliga, der man ohne Unterbrechung bis 1974 angehörte. 1971 erreichten die Südbadener nach Siegen über Duwo 08 Hamburg und die Sportfreunde Saarbrücken das Halbfinale um die Deutsche Amateurmeisterschaft, scheiterten aber an den Amateuren des VfB Stuttgart.

Nach Ende der Saison 1973/74 wechselten die südbadischen Vereine zurück in die Amateurliga Südbaden, aus der Gottmadingen postwendend abstieg. 1977 gelang noch einmal die Rückkehr, aber die Spielklasse konnte wieder nicht gehalten werden, und der Verein verschwand aus höheren Spielklassen. Am 9. Juni 1992 kam es zur Fusion mit dem FC Bietingen zum heute noch bestehenden SC Gottmadingen-Bietingen, der auf Bezirksebene spielt.

In der Spielzeit 2018/19 gewann der Verein erstmals den Bezirkspokal, in dem man im Finale den BSV Nordstern Radolfzell mit 2:0 bezwang. Somit schloss der SC Gottmadingen-Bietingen erstmals eine Saison mit dem Double aus Meisterschaft und Pokalsieg ab und startet zur Saison 2019/20 nach 9-jähriger Abstinenz wieder in der höherklassigen Landesliga Südbaden.

Statistiken 
Die Bilanz des SV Gottmadingen:

Die Bilanz des FC Gottmadingen:

Die Bilanz des FC Bietingen:

Die Bilanz des SC Gottmadingen-Bietingen:

Literatur 
 Walter Heubach (Hrsg.): „Amateurfußball in Württemberg. Eine Bilanz der 1. Amateurliga Nordwürttemberg und der Schwarzwald-Bodensee-Liga“, Global-Verlag, Möglingen 1973, S. 107 + 161
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON-Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9, S. 184.

Einzelnachweise 

Ehemaliger Fußballverein aus Baden-Württemberg
Fußballverein aus dem Landkreis Konstanz
Sportverein (Landkreis Konstanz)
FC Gottmadingen
FC Gottmadingen